

Cinema 
 La regola del sospetto (The Recruit) – film del 2003 diretto da Roger Donaldson

Televisione 
 Heroes: The Recruit – terza webserie di Heroes
 La recluta (The Recruit) – episodio della serie televisiva Nikita
 The Recruit – serie televisiva statunitense distribuita da Netflix a partire dal 2022